Gossi ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Gossi (1927–1997), österreichischer Politiker (SPÖ) 

Gossi steht für folgende Geografika:
 Gossi (Stadt), Kleinstadt und ländliche Gemeinde im Kreis Gourma-Rharous im Südosten der Region Timbuktu in Mali
 Gossi (See) (Mare de Gossi), See im Südosten Malis
Gossi ist Schiffsname von
 Banjaard, Frachtschiff
Siehe auch:
 Gossy
 Goşşi